Гімалайський монал (Lophophorus impejanus) — вид фазанів, що зустрічається в Гімалаях на території Індії, Непалу і Бутану. Це національний птах Непалу та індійського штату Уттаракханд.

Примітки 

Птахи Азії
Птахи, описані 1790
Фазанні